Marina Petrovna Románova (Niza, 11 de marzo de 1892 - Six-Fours-les-Plages, 15 de mayo de 1981) fue una princesa rusa bisnieta del zar Nicolás I.

Biografía 
Marina Petrovna nació en Niza como la hija mayor del gran duque Pedro Nicolaiévich Románov y la princesa Militza de Montenegro. 

La princesa creció en Znamenka, el palacio de verano de su padre cerca de Peterhof.Durante la Primera Guerra Mundial, fue enfermera del Ejército Blanco estacionado en Trebisonda.

En 1919, ella y su familia huyeron de Rusia a bordo del británico .

El 4 de febrero de 1927, contrajo matrimonio en Antibes con el príncipe Alejandro Golitsin, hijo de Nikolái Golitsin, último primer ministro de Nicolás II de Rusia, no tuvieron hijos.

Cerca de la casa, Marina Petrovna construyó una capilla ortodoxa: le gustaba la historia de la arquitectura y coleccionaba elementos arquitectónicos antiguos. Además del arte, Marina Petrovna estaba interesada en la ciencia. Dedicó mucha energía al desarrollo de una nueva pantalla de televisión.

También llevó una vida retirada dedicada a las actividades literarias. En 1926 publicó en París Las leyendas de los tártaros de Crimea.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 11 de marzo de 1892 - 4 de febrero de 1927: Su Alteza la princesa Marina Petrovna de Rusia
 4 de febrero de 1927 - 15 de mayo de 1981: Su Alteza la princesa Marina Petrovna Golitsyna

Distinciones honoríficas 
  Dama Gran Cruz de la Orden de Santa Catalina,

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 Zeepvat, Charlotte, The Camera and the Tsars, Sutton Publishing, 2004, ISBN 0-7509-3049-7.

 Zeepvat, Charlotte, Romanov Autumn, Sutton Publishing, 2000, ISBN 0-7509-2739-9

Marina Petrovna
Marina Petrovna
Exiliados de la Unión Soviética
Nacidos en Niza
Rusas del siglo XX
Rusos de la Primera Guerra Mundial